Влади́мир Никола́евич Ро́занов (, Москва — 16 октября 1934, там же) — российский . В 1921 г. оперировал И. В. Сталина; в 1922 г. оперировал В. И. Ленина.

Главный  Кремлёвской больницы (с 1929).

Герой Труда (1923).

Биография 
 Окончил медицинский факультет Московского университета (1896).
 В 1910 году организовал и возглавил хирургическое отделение в Солдатенковской больнице в Москве (ныне больница им. С. П. Боткина).
 По его инициативе в 1915 году была открыта первая протезная мастерская, выросшая впоследствии в первый протезный завод в России (Первый российский протезный завод Металлист)
 23 апреля 1922 года оперировал В. И. Ленина, извлек пули, оставшиеся после покушения на его жизнь, произошедшего 30 августа 1918 года.

Из биографической хроники В. И. Ленина, 1922 г., апрель, 23
Ленин приезжает в Солдатенковскую больницу (Ходынское поле, дом 3). В 12 час. немецкий профессор Ю.Борхардт и старший врач хирургического отделения В. Н. Розанов в качестве ассистента в присутствии главного врача больницы В. И. Соколова, Наркома здравоохранения Н. А. Семашко и докторов Е. Д. Рамонова и Я. Р. Гольденберга производят Ленину операцию по извлечению пули, оставшейся после ранения в 1918 году…

«23 апреля 1922 г. в 12 часов дня профессором Борхардтом при ассистенции В. Н. Розанова в присутствии главного врача больницы В. И. Соколова, Народного Комиссара Здравоохранения Н. А. Семашко и д-ров Е. Д. Рамонова и Я. Р. Гольденберга Председателю Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину произведена операция…»медицинский бюллетень Н. А. Семашко и В. Н. Розанова.

 29 октября 1925 г. оперировал народного комиссара по военным и морским делам СССР, председателя Реввоенсовета СССР М. В. Фрунзе по поводу язвы желудка. Операция прошла неудачно, Фрунзе скончался 31 октября.
 Организатор (1927 г.) курсов усовершенствования врачей по хирургии.
 С 1929 года — заведующий хирургическим отделением Кремлёвской больницы.
 С 1931 г. заведующий кафедрой хирургии в центральном институте усовершенствования врачей.

Труды 
Основные труды посвящены брюшной и черепно-мозговой хирургии, оперативному лечению заболеваний эндокринной системы и почек; вопросам ортопедии, организации здравоохранения.
Также экспериментировал в области трансплантологии.

Награды 
 Имя Розанова присвоено (в 1925) 10-му корпусу больницы им. С. П. Боткина.
 Награждён орденом Ленина (1933).
 Имя Розанова носит (с 1937) Пушкинская районная больница Московской области.

Примечания

Литература 
 Очкин А., Памяти Владимира Николаевича Розанова, «Советская клиника», 1934, т. 20, № 117—118.

Ссылки 
 

Медики России
Заслуженные деятели науки РСФСР
Герои Труда
Похороненные на Новодевичьем кладбище